XVII округ () или Ракошменте () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 XVII округ

Окрузи Будимпеште